

Пет-Могили () — село в Слівенській області. Входить до складу общини Нова Загора.
 Пет-Могили () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Никола-Козлево.